Boj kan syfta på:

 Boj – ett flytande sjömärke
 Boj (textil) – ett tyg
 BOJ – en svensk ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer, anhöriga och vittnen, se Brottsofferjouren
 Livboj – en flytande anordning som används vid livräddning i vatten